Fünflinden ist ein deutscher Ortsname:
 Fünflinden, bis 1942 Wyschetzin, Kreis Neustadt, Westpreußen, seit 1945: Wyszecino, Dorf im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Fünflinden, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Prochorowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland